Маккавеев — русская фамилия церковного происхождения, так наз. семинаристская (см. Ветхий Завет: Семь святых мучеников Маккавеев). 

Известные носители:

 
 Маккавеев, Николай Иванович (1908—1983) — русский советский геоморфолог и гидролог, основоположник отечественной речной гидротехники; доктор географических наук, профессор МГУ; заслуженный деятель науки РСФСР.
 Маккавеев, Пётр Николаевич (1955—2020) — российский гидрохимик, доктор географических наук, заведующий Лабораторией биогидрохимии Института океанологии РАН.
 Маккавеев, Сергей Александрович (1875, Санкт-Петербург—1937) — полковник, инженер; сын А. Ф. Маккавеева; эмигрировал, похоронен с женой на Успенском кладбище в Нови-Саде (Сербия).
 Маккавеева, урожд. Гринфельд Ольга (1880, Полтава—1954) — вдова полковника С. А. Маккавеева.
 Маккавеев, Душан (Dusan Makavejev; р. 1932) — культовый сербский режиссёр, сценарист и продюсер, основоположник авторского кино в Югославии; с 1972 года в эмиграции, работал в разных странах.

См. также 
 Маккавейский
 Маковеев

Примечания